Kuuk Kangilleq bezeichnet:
 Kuuk Kangilleq (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuuk Kangilleq (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland